Markunda Awras (1948-), de son vrai nom Meriem Mebarki, chanteuse algérienne
Meriem Mebarki (née en 2003), escrimeuse algérienne